Amerikai Egyesült Államok
 Argyle (Florida)
 Argyle (Georgia)
 Argyle (Illinois)
 Argyle (Iowa)
 Argyle (Kentucky)
 Argyle (Maine)
 Argyle (Minnesota)
 Argyle (Missouri)
 Argyle (község, New York)
 Argyle (város, New York)
 Argyle (Nyugat-Virginia)
 Argyle (Texas)
 Argyle (Utah)
 Argyle (Washington)
 Argyle (község, Wisconsin)
 Argyle (város, Wisconsin)
 Kanada
 Argyle (Manitoba)
 Argyle (Új-Skócia)